— древнеиндийский клан
 Личави — древнее государство на территории Непала